Praia do Forte, plage située à Mata de São João, dans l'État de Bahia, au Brésil.
Praia do Forte, plage située à Florianópolis, dans l'État de Santa Catarina, au Brésil.